18. længdegrad kan henvise til:

 18. vestlige længdekreds
 18. østlige længdekreds